Theodor Stockmann ist der Name folgender Personen:
* Theodor Stockmann (Orgelbauer) (1861–1934), deutscher Orgelbauer
 Theodor Stockmann (Autor) (1889–1951), deutscher Bühnenautor